Desa Ngentrong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngentrong (administrativ by i Indonesien, lat -8,03, long 111,68), Jawa Timur, 
 Desa Ngentrong (administrativ by i Indonesien, lat -8,21, long 111,83), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar